Зингалес () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Зингалес, Луиджи (род.1963) — итальянский и американский экономист.
 Зингалес, Франческо (1884—1959) — итальянский военный деятель, корпусной генерал.